Танги Рингуар (род. 29 июня 1994, Веттерен) — бельгийский шахматист, гроссмейстер (2015).

В составе сборной Бельгии участник 2-х Олимпиад (2012—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Бельгии